Abakaina steht für:

die antiken Stadt Abakainon auf Sizilien
Abakaina (Medien), antike Stadt